Berthier ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Berthier, Pseudonym von Bruno Rahn (1887–1927), deutscher Schauspieler
 Ferdinand Berthier (1803–1886), französischer Gehörloser, der für die Rechte der Gehörlosen kämpfte und zur Verbreitung der Gebärdensprache beitrug
 Grégory Berthier (* 1995), französischer Fußballspieler 
 Guillaume François Berthier (1704–1782), französischer Jesuit und Publizist

 Jeanne-Marie Berthier, siehe Jane Bathori (1877–1970), französische Sängerin
 Joseph-Alexandre Berthier (1792–1849), französischer General und Marschall
 Julien Berthier (* 1975), Zeichner, Bildhauer und Installationskünstler
 Louis-Alexandre Berthier (1753–1815), französischer General und Marschall
 Louis César Gabriel Berthier de Berluy (1765–1819) französischer General
 Paul Marcellin Berthier (1822–1912), französischer Maler und Fotograf
 Pierre Berthier (1782–1861), französischer Geologe
 Victor Léopold Berthier (1770–1807) französischer General

Berthier steht für:
 Berthier, Modell 1907, ein Gewehr
 Carabine Berthier 1890, ein Kavalleriekarabiner 
 Mousqueton Berthier modèle 1892, ein Kavalleriegewehr
 Berthier, Markenname des französischen Automobilherstellers La Buire

Siehe auch:
 Bertier